Marieke est un prénom néerlandais, équivalent de Marie.

Il peut aussi désigner :

 Marieke, chanson de Jacques Brel.
 Marieke, album de Jacques Brel contenant la chanson.
 Marieke, Marieke, film de Sophie Schoukens.

Homonymie de prénom